Il singolare del Fischer Grand Prix 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Johan Kriek.

Stan Smith ha battuto in finale 4–6, 7–6, 7–6, 6–3  Balázs Taróczy.

Teste di serie

  Brian Gottfried (quarti di finale)
  Corrado Barazzutti (semifinali)
  Balázs Taróczy (finale)
  Stan Smith (campione)

 Johan Kriek (semifinali) 
 Tomáš Šmíd (quarti di finale) 
 Jaime Fillol (primo turno) 
 Karl Meiler (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Fischer Grand Prix 1978